41-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 6-й среди юношей и девушек прошёл в итальянском Валь-Мартелло с 24 января по 31 января 2007 года.

Соревнования проводились среди юношей и девушек (до 19 лет), и юниоров и юниорок (до 21 года). Всего было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Результаты соревнований

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Таблица медалей

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Официальный сайт чемпионата

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2007 год в биатлоне
Чемпионаты мира в Италии
Спорт в Италии в 2007 году
Январь 2007 года
Международные соревнования по биатлону в Италии
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже